

Codici 
 JAX – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Jacksonville di Jacksonville (Stati Uniti)
 jax – codice ISO 639-3 della lingua malay jambi

Geografia 
 Jax  – comune dell'Alta Loira (Francia)

Altro 
 Jax  – personaggio di Mortal Kombat
 J-Ax  – rapper italiano
 Jax  – campione giocabile nel videogioco League of Legends